Johann Fabri ist der Name folgender Personen:

* Johann Fabri (1478–1541), deutscher Humanist und Geistlicher, Bischof von Wien
 Johann Ernst Fabri (1755–1825), deutscher Schriftsteller, Geograph, Statistiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Johannes Fabri (Begriffsklärung)
 Johann Faber